Die ADAC-Procar-Saison 2009 begann am 13. April in Oschersleben und endete dort am 18. Oktober. Es wurden 15 Rennen im Rahmen von acht Veranstaltungen ausgetragen, von denen sieben in Deutschland und eine in den Niederlanden stattfanden. Meister der Division 1 wurde Remo Friberg, Meister der Division 2 wurde Guido Thierfelder und Meister der Division 3 wurde Mathias Schläppi.

Rennkalender

Starterfeld

Rennergebnisse

Oschersleben, 13. April 2009

Assen, 10. Mai 2009

Nürburgring, 22. Mai 2009

Hockenheimring, 7. Juni 2009

Lausitz, 5. Juli 2009

Oschersleben, 6. September 2009

Sachsenring, 20. September 2009

Oschersleben, 18. Oktober 2009

Wertungen

Fahrerwertung

Teamwertung

Rookie-Wertung

Weblinks 
 Offizielle Website

2009
Motorsportsaison 2009